|-
| 112101 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112102 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112103 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112104 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112105 - || || 8 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112106 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112107 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112108 - || || 9 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112109 - || || 9 de maig, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 112110 - || || 10 de maig, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 112111 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112112 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112113 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112114 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112115 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112116 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112117 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112118 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112119 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112120 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112121 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112122 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112123 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112124 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112125 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112126 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112127 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112128 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112129 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112130 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112131 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112132 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112133 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112134 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112135 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112136 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112137 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112138 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112139 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112140 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112141 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112142 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112143 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112144 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112145 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112146 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112147 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112148 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112149 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112150 - || || 7 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112151 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112152 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112153 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112154 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112155 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112156 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112157 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112158 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112159 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112160 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112161 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112162 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112163 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112164 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112165 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112166 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112167 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112168 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112169 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112170 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112171 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112172 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112173 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112174 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112175 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112176 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112177 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112178 - || || 11 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112179 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112180 - || || 8 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112181 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112182 - || || 8 de maig, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 112183 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112184 - || || 13 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112185 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112186 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112187 - || || 9 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112188 - || || 10 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112189 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112190 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112191 - || || 12 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112192 - || || 11 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112193 - || || 6 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112194 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112195 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112196 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112197 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112198 - || || 11 de maig, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 112199 - || || 15 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 112200 - || || 4 de maig, 2002 || Palomar || NEAT
|-
2